Le tournoi de tennis de Suède est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie International, s'est disputée du 13 au .

Johanna Larsson remporte le simple dames. En finale, elle bat la tenante du titre Mona Barthel, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kiki Bertens et de nouveau Johanna Larsson.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suède (ATP 2015)
 Tournoi de tennis de Suède
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2015
Suede
Sport en Suède en 2015
Tennis en juillet 2015